Митрополи́т Севастиа́н Аспио́тис (; 1913, Аспиотадес, Керкира, Греция — 11 февраля 1999, Элассона, Греция) — епископ Константинопольской православной церкви и Элладской православной церкви; с 1967 по 1995 годы — митрополит Элассонский, ипертим и экзарх Олимпии.

Биография 
Родился в 1913 году в селе Аспиотадес на Керкире, в Греции.

В 1937 году окончил богословскую школу Афинского университета и до 1939 года продолжил обучение во Франции.

Служил проповедником в школе греческого миссионерского движения Апостолики Диакония.

Принял монашество в монастыре Палеокастрицы. 28 марта 1943 года был рукоположен в сан диакона, а 12 декабря того же года — в сан пресвитера, после чего служил в Керкирской митрополии.

Служил преподавателем религиоведения, проповедником Керкирской митрополии. Служил ответственным за библиотеку, секретарём и главным секретарём Священного Синода.

23 ноября 1967 года решением Священного Синода Эллалдской церкви избран митрополитом Элассонским. 4 декабря 1967 года был хиротонисан в сан епископа и возведён в достоинство митрополита Элассонского.

В 1995 году, осознав, что проблемы со здоровьем, с которыми он столкнулся, препятствуют надлежащему исполнение своих обязанностей, он подал в отставку.

Скончался 11 февраля 1999 года в Элассоне.

Примечания

Ссылки 
 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Α’ // EKDOSI, Τετάρτη 21 Ιουλίου 2010, стр. 5

Выпускники богословского института Афинского университета
Митрополиты Константинопольской православной церкви
Митрополиты Элладской православной церкви
Элассонская митрополия